Сурови́кинский райо́н — административно-территориальная единица (район) и одноимённое муниципальное образование (муниципальный район) в Волгоградской области России.

Административный центр — город Суровикино.

География 
 Географическое положение
Район расположен на юго-западе Волгоградской области, граничит с Ростовской областью
Также рядом имеются районы области: Чернышковский, Октябрьский, Калачевский, Клетский.
На территории района располагается ООПТ Свиридовские озёра.

 Рельеф
Район находится на равнине, то есть имеет более менее ровный рельеф. Очень удобное место. Кстати, город Суровикино находится на высоте 180 метров над уровнем моря.

 Климат
Климат очень тёплый — континентальный. Зимы здесь не очень суровые. Зимой температура достигает 20—25 градусов мороза, а летом, в июне-июле до 30—40 градусов. Среднегодовое количество осадков 380—400 мм.

 Гидрография
Реки Чир, Добрая, Лиска… Цимлянское водохранилище на реке Дон.

История 
В 1937 году был образован Кагановический район с центром в х. Суровикино в составе Сталинградской области. В 1957 году район переименован в Суровикинский.

21 декабря 2004 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 971-ОД район наделён статусом муниципального района. В его составе образованы 11 муниципальных образований: 2 городских и 9 сельских поселений. 11 июня 2008 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 1712-ОД рабочий посёлок Нижний Чир преобразован в станицу, а Нижнечирское городское поселение — в Нижнечирское сельское поселение.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Суровикино) проживают  % населения района.

 Половой состав
 мужчин — 49,1 %;
 женщин — 50,9 %.

Национальный состав 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Муниципально-территориальное устройство 
В Суровикинском муниципальном районе выделяются 11 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 10 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Суровикинский район входят 44 населённых пункта.

Местное самоуправление 
Председатель районной Думы  — Пискаревская Дина Геннадьевна

Глава Суровикинского муниципального района — Слива Роман Александрович

Железные дороги 
Волгоград — Лихая

Образование 
Средние школы № 1, 2, 3, ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум», филиал Волгоградского института бизнеса, автошкола.

См. также 
 Административное деление Волгоградской области
 Населённые пункты Волгоградской области
 Тюльпановое поле

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Суровикинского муниципального района
 Суровикинский район на сайте администрации Волгоградской области
 Суровикинский район на сайте «Волгоградская область»
 Суровикинский район на сайте Волгоградской областной думы

 
Районы, образованные в 1966 году
Объекты, названные в честь Лазаря Кагановича
Появились в 1966 году в России
1966 год в Волгоградской области